Schiffman ist der Familienname folgender Personen:

 David Schiffman (1923–1982), israelischer Politiker
 Guillaume Schiffman, französischer Kameramann
 Lawrence Schiffman (* 1948), US-amerikanischer Judaist
 Suzanne Schiffman (1929–2001), französische Drehbuchautorin und Regisseurin

Siehe auch:
 Sammlung Schiffman-Binda-Bonardo, Sammlung von Wachsfiguren und -modellen, die 2001 aufgelöst und versteigert wurde
 Schifman
 Schiffmann